Моезин () – білок, який кодується геном MSN, розташованим у людей на короткому плечі X-хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 577 амінокислот, а молекулярна маса — 67 820.

Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, цитоскелеті, мембрані, клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки